Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hernán Gumy che ha battuto in finale Thierry Guardiola 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Gastón Gaudio (quarti di finale)
 Hernán Gumy (Campione)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Agustín Calleri (secondo turno)
 Nicolás Massú (quarti di finale)
 Sebastián Prieto (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1999